Даниле́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Даниил.

Данилевич — дворянский род Великого княжества Литовского.

Известные носители 
  (1877—1954) — белорусский педагог, публицист, математик, преподаватель Новогрудской белорусской гимназии.
 Данилевич, Александр Степанович (1918—1977) — советский партийный деятель, председатель Ровенского облисполкома.
 Данилевич, Анатолий Александрович (род. 1951) — заслуженный юрист Республики Беларусь, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора БГУ.
 Данилевич, Андриан Александрович (1921—1995) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Данилевич, Василий Ефимович (1872—1936) — русский историк, археолог.
 Данилевич, Владимир Петрович (1924—2001) — советский и российский режиссёр, художник-мультипликатор, сценарист, художник.
 Данилевич, Гервасий Юлианович (1890—1916) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Данилевич, Иво (род. 1970) — чешский бобслеист.
 Данилевич, Михаил Георгиевич (1882—1956) — советский педиатр и детский инфекционист, профессор, основоположник первой в СССР кафедры детских инфекций при ЛПМИ.
 Данилевич, Сергей Вацлавович (род. 1961) — советский и российский актёр.
 Данилевич, Януш Брониславович (1931—2011) — российский учёный-энергетик, академик РАН, доктор технических наук, профессор.

См. также

Примечания